59-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2018 () проводился в городе Penticton (Британская Колумбия) c 27 января по 4 февраля 2018 года. В Британской Колумбии чемпионат проводился в 8-й раз, в Penticton — впервые.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2018, который состоялся в марте 2018 в городе Норт-Бей (пров. Онтарио, Канада), а также выступать под этим наименованием на следующем чемпионате Канады в 2019.

В турнире приняло участие 17 команд: 14 команд, представляющих провинции и территории Канады, команда-победитель  (как «команда Канады») и две команды, претендующие на участие в качестве команды «по приглашению» (уайлд-кард).

Чемпионом стала (10-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Онтарио (для самой команды, возглавляемой скипом Дженнифер Джонс, это была 6-я победа), выигравшая в финале у команды «по приглашению» (скип Керри Эйнарсон). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Новая Шотландия (скип Мэри-Энн Арсено).

Дженнифер Джонс по количеству побед в чемпионатах (шесть) разделила первое место в таблице результатов за всю историю чемпионатов с Колин Джонс.

Официальный хештег чемпионата: #STOH2018.

Формат соревнований 
Квалификация:
Начиная с чемпионата 2018, автоматическую путёвку в основной турнир получают победитель предыдущего чемпионата («команда Канады», ) и победители чемпионатов провинций и территорий (всего 15 команд). 16-й командой становится победитель игры () между двумя командами, которые имеют лучшие показатели в системе рейтингования канадских команд  () из всех еще не квалифицировавшихся (и тех, которые имеют возможность выступать на чемпионате, не будучи заняты на других важных турнирах), — «команда по приглашению» (Уайлд-кард, ).

Основной турнир:
 На первом, групповом этапе команды, разделённые на две группы по 8 команд, играют между собой по круговой системе в один круг.
 Команды, занявшие в группах места с 5-го по 8-е, выходят в раунд распределения общих мест с 9-го по 16-е (), где команда встречается с занявшей такое же, как она, место в другой группе.
 Команды, занявшие в группах места с 1-го по 4-е, выходят в медальный групповой этап (Championship Pool), где играют по круговой системе (только с командами из другой группы, результаты игр с командами из своей группы идут в зачёт).
 Четыре лучшие команды из медального группового этапа выходят в плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится, бронзовые медали получает команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 
Поскольку команда Рэйчел Хоман выступает как «команда Канады» на , в качестве «команды Канады» на чемпионате Канады выступает финалист , команда Мишель Энглот.

Команды, разыгрывающие квоту «по приглашению» (wildcard):

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−8.

Квалификация команды по приглашению (Team Wildcard) 

Команды, занимающие в рейтинге CTRS высшие места

Wildcard Game
Пятница, 26 января, 18:30

Групповой этап

Группа A 
Турнирная таблица по ходу группового этапа

 команды, выходящие в медальный раунд
 команды, выходящие в раунд распределения мест с 9-го по 16-е

Сессия 2. 27 января, 19:00

Сессия 4. 28 января, 14:00

Сессия 6. 29 января, 09:00

Сессия 8. 29 января, 19:00

Сессия 10. 30 января, 14:00

Сессия 12. 1 февраля, 09:00

Сессия 14. 1 февраля, 19:00

Группа B 
Турнирная таблица по ходу группового этапа

 команды, выходящие в медальный раунд
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в медальный раунд
 команды, выходящие в раунд распределения мест с 9-го по 16-е

Сессия 1. 27 января, 14:00

Сессия 3. 28 января, 09:00

Сессия 5. 28 января, 19:00

Сессия 7. 29 января, 14:00

Сессия 9. 30 января, 09:00

Сессия 11. 30 января, 19:00

Сессия 13. 1 февраля, 14:00

Тай-брейк 
За выход из группы B в медальный групповой этап с 4-го места

1 февраля, 09:00

Раунд распределения мест с 9-го по 16-е 
2 февраля, 09:00

За общее 9-е место (A5 vs. B5)

За общее 11-е место (A6 vs B6)

За общее 13-е место (A7 vs. B7)

За общее 15-е место (A8 vs. B8)

Медальный групповой этап (Championship Pool) 
Количество побед и поражений на групповом этапе (в том числе в играх с командами, не прошедшими в медальный групповой этап) сохраняются за командами, за исключением побед или поражений в тай-брейках. В медальном групповом раунде команды играют только с командами, вышедшими из другой группы.

Турнирная таблица по ходу медального группового этапа
(курсивом указаны результаты игр из группового этапа матчей в группах A и B)
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!width=240|Команда
!width=150|Скип
!width=20|1
!width=20|2
!width=20|3
!width=20|4
!width=20|5
!width=20|6
!width=20|7
!width=20|8
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="20"| 
|- bgcolor=#ffc
| 1||align=left| ||align=left|Керри Эйнарсон ||    * ||   6:4|| 9:4||   5:8|| 7:5||   6:5|| 5:7||   7:5|| 9 || 2 ||1
|-
| 2||align=left| ||align=left|Кейси Шейдеггер         ||   4:6||    * ||   2:6||10:6||   3:8||11:1||   8:4|| 6:5|| 7 || 4 ||5
|- bgcolor=#ffc
| 3||align=left| ||align=left|Дженнифер Джонс         || 4:9||   6:2||    * ||  10:4||11:5||  10:3|| 5:9||  11:3|| 9 || 2 ||2
|-
| 4||align=left|||align=left|Мишель Энглот           ||   8:5||6:10||  4:10||    * ||   1:7|| 6:2||   3:8|| 5:7|| 6 || 5 ||'''6
|- bgcolor=#ffc
| 5||align=left| ||align=left|Мэри-Энн Арсено         || 5:7||   8:3||5:11||   7:1||    * ||  10:4||10:4||  10:8|| 9 || 2 ||3
|-
| 6||align=left| ||align=left|Kesa Van Osch           ||   5:6||1:11||  3:10|| 2:6||  4:10||    * ||   5:7|| 6:5|| 4 || 7 ||7
|- bgcolor=#ffc
| 7||align=left| ||align=left|Трэйси Флёри            || 7:5||   4:8|| 9:5||   8:3||4:10||   7:5||    * ||   8:6|| 8 || 3 ||4
|-
| 8||align=left| ||align=left|Hollie Duncan           ||   5:7|| 5:6||  3:11|| 7:5||  8:10|| 5:6||   6:8||    * || 4 || 7 ||8
|}
 команды, выходящие в плей-офф

Сессия 15. 1 февраля, 14:00

Сессия 16. 1 февраля, 19:00

Сессия 17. 2 февраля, 14:00

Сессия 18. 2 февраля, 19:00

 Плей-офф 

 Четвертьфинал-2 (3-я команда против 4-й) 
4 февраля, 14:00

 Четвертьфинал-1 (1-я команда против 2-й) 
4 февраля, 19:00

 Полуфинал 
5 февраля, 09:00

 Финал 
5 февраля, 16:00

 Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2018 и чемпионате Канады 2019 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)* — учитывая тай-брейк**''' — учитывая матч за право быть «Командой по приглашению» (Team Wildcard)

Награды 

 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах группового кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз присуждён Шерри Андерсон (Саскачеван).

 Joan Mead Builder Award
Приз получила Мелисса Солиго — руководитель программы развития спортсменов высшего уровня Ассоциации кёрлинга Британской Колумбии (High-Performance Program at Curl BC), является тренером по кёрлингу на национальном и международном уровне. Когда была кёрлингисткой, играла на позиции второго в команде Британской Колумбии — , в дальнейшем они завоевали серебряную медаль на ; также входила в сборную Канады, на показательном турнире по кёрлингу на , где они стали бронзовыми призёрами..

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Страница официальной ежедневной газеты чемпионата HeartChart (PDF, всего 9 выпусков)
 Выпуск 1, 27 января
 Выпуск 2, 28 января
 Выпуск 3, 29 января
 Выпуск 4, 30 января
 Выпуск 5, 31 января
 Выпуск 6, 1 февраля
 Выпуск 7, 2 февраля
 Выпуск 8, 3 февраля
 Выпуск 9, 4 февраля
 Расписание телетрансляций по телесети TSN (ET = UTC-5)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2018
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2018

2018
Спорт в Канаде в 2018 году
Спортивные соревнования в Британской Колумбии
Февраль 2018 года